Mstislav I Vladimirovitj den store (Мстислав Владимирович Великий), född den 1 juni 1076 i Turaŭ, död den 14 april 1132 i Kiev, var storfurste av Kievriket 1125-1132. Han var den äldste sonen till Vladimir II Monomach som var gift med Gytha av Wessex.

Biografi
Mstislav låg under sin regeringstid i krig med bland annat polovtserna 1093, 1107, 1111 och 1129, med Estland 1111, 1113, 1116 och 1130, med Litauen 1131 och med furstendömet Polotsk 1127 och 1129.

År 1095 gifte sig Mstislav med prinsessan Kristina Ingesdotter, dotter till kung Inge den äldre av Sverige. De fick följande barn:
Ingeborg, gift med hertig Knut Lavard av Jylland och mor till kung Valdemar den store av Danmark. 
Malmfrid, gift med kung Sigurd Jorsalafarare av Norge och andra gången med kung Erik Emune av Danmark. 
 Eupraxia, gift med Alexios Komnenos, son till Johannes II Komnenos. 
Vsevolod II av Kiev av Novgorod och Pskov. 
Maria, gift med  Vsevolod II av Kiev. 
Iziaslav II av Kiev. 
Rostislav I av Kiev. 
Sviatopolk av Pskov. 
Rogneda, gift med Jaroslav av Volynien. 
Xenia, gift med Briatjislav av Iziaslavl.

Kristina dog den 18 januari 1122. Därefter gifte Mstislav om sig med dottern till Dmitrij Zaviditj. De fick barnen Vladimir III Mstislavitj (1132-1171) och Eufrosyne av Kiev (gift med kung Geza II av Ungern).

Referenser

Födda 1076
Avlidna 1132
Personer i Ukraina under 1100-talet
Personer i Ukraina under 1000-talet
Män
Personer i Ryssland under 1100-talet
Kievrikets regenter